Бетешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Бразь.
 Бетешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративно підпорядковується місту Крістуру-Секуєск.
 Бетешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Адміністративно підпорядковується місту Феджет.